Капитан Фьючер (; в переводе — Капитан Будущее):
  — персонаж фантастических произведений, придуманный американским редактором журналов Мортом Вайсингером; большинство произведений о нём принадлежат перу американского фантаста Эдмонда Гамильтона.
  — американский pulp-журнал, публиковавший, в частности, произведения о Капитане Фьючере.
  — японский аниме-сериал по мотивам произведений Эдмонда Гамильтона.
  — персонаж комиксов .